Charles-François de Buttet (1738-1797), officier et ingénieur savoyard, directeur de salines ;
 Charles-Janus de Buttet (v. 1590-1630), avocat, conseiller du duc de Savoie ;
 Claude-Louis de Buttet (1562-1622), sénateur au Sénat de Savoie, écrivain polémiste ;
 Famille de Buttet (), famille savoyarde ;
 Henry de Buttet (1907-2005), officier de renseignement français, résistant, historien ;
 Louis Marin Buttet de la Rivière (1680-1753), officier supérieur et gouverneur à Saint-Domingue ;
 Marc-Claude de Buttet (1530-1586), poète et humaniste ;
 Nicolas Buttet (né en 1961), prêtre catholique suisse, fondateur de la Fraternité Eucharistein ;
 Serge Buttet (1954-2021), nageur français ;
 Yannick Buttet (né en 1977), homme politique suisse, au centre de l'affaire homonyme.